62 км  — остановочный пункт на неэлектрифицированной однопутной линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Новокиешкинском сельсовете Кармаскалинского района республики Башкортостан.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен в 2,4 км к юго-западу от центра села Новые Киешки. В 150 метрах к югу от платформы расположена автодорога и остановка общественного транспорта. Непосредственно к платформе населённые пункты не прилегают, в окрестностях остановочного пункта располагаются поля и лесные насаждения.

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Вокзала, навеса и железнодорожных билетных касс нет. Коммерческие операции, осуществляемые по станции: посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда № 371/372 Уфа - Андижан и № 381/382 Уфа - Ташкент на остановочном пункте 62 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
Остановочном пункте 74 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года на остановочному пункте 62 км имеют стоянку следующие поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 50 минут, от/до Карламана - 16-17 минут)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 50 минут, от/до Уфы - 1 час 41 минута - 1 час 50 минут) 

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту 62 км можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 62 км на OpenStreetMap
 Паспорт остановочного пункта 62 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по остановочному пункту 62 км

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кармаскалинского района